Суховское:

 Суховское — деревня Рыбинского района Ярославской области.
 Суховское — посёлок, входит в Снежнянский городской совет Донецкой области Украины.
 Суховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.